Westwerk peut désigner :

 Un Westwerk ou Massif occidental est un type de façade d'église romane
 Le Westwerk est une cité d'artistes à Leipzig.